McNary kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McNary (Arizona)
McNary (Louisiana)